Karavelovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Karavelovo (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Karlovo, 
 Karavelovo (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Ruen, 
 Karavelovo (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Nikola-Kozlevo, 
 Karavelovo (distrikt i Bulgarien, Jambol), obsjtina Tundzja,